Тексакал има више значења:

 Тексакал (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тексакал (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тексакал (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику